N132 peut faire référence à :
 Route nationale 132 en France ;
 Ligne de bus Noctilien N132 de la RATP.